Aanaajik bezeichnet:
 Aanaajik (Insel, bei Ikkatteq), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Aanaajik (Insel, bei Umittuartiit), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland